Ars, tudi  3. program Radia Slovenija - program Ars, je 24-urni kulturno-umetniški program Radia Slovenija.

Zunanje povezave 
Spletna stran radijskega programa Ars

A